Liste der Baudenkmale in Grambow steht für:

 Liste der Baudenkmale in Grambow (bei Schwerin), Gemeinde Grambow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Grambow (Vorpommern), Gemeinde Grambow, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern